Haverford ist der Name

 des Haverford College in Haverford (Pennsylvania)
 des Ortes Haverford (Pennsylvania), nahe Philadelphia in Pennsylvania (USA)
 der Haverford (Schiff), Passagierschiff und Truppentransporter im Ersten Weltkrieg